Gasc ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Rosina de Gasc (1713–1783), deutsche Porträtmalerin
 Christian Gasc (1945–2022), französischer Kostümbildner
 Jean-Pierre Gasc (* 1937), französischer Herpetologe

GASC steht als Abkürzung für:

 General Authority for Supply Commodities,  Ägyptens Einkaufsbehörde für Getreide
 General Aviation Service Center, Dienstleistungs-Betriebe, z. B. bei der Flughafen Zürich AG

GASC